Хуан ван дер Амен и (Гомес де) Леон (, крещён 8 апреля 1596, Мадрид — 28 марта 1631) — испанский художник, мастер натюрморта.

Жизнь и творчество 
Хуан ван дер Гомес был сыном фламандского придворного при испанском королевском дворе, приехавшем из Брюсселя до 1586 года, Йехана ван дер Амена (Гамена), и его супруги, полуфламандки Доротеи Витман Гомес де Леон, из благородной толедской семьи. Хуан и оба его брата, Педро и Лоренцо, позднее приняли фамилию их предков по матери — Гомес де Леон. Отец художника приехал в Мадрид, ко двору короля Филиппа II, как офицер стрелковых частей; здесь он женился и у него родились дети. По сведениям из источников XVIII века, он также был художником.

Хуан ван дер Амен, при поддержке своего отца, работает сперва без оплаты художником при испанском дворе. Его возвышение происходит 10 сентября 1619 года, когда для королевского дворца Эль-Пардо, севернее Мадрида, приобретаются его натюрморты.

Художник рисует в различных жанрах — натюрморы, картины религиозного и исторического содержания, аллегории, портреты, пейзажи, создаёт шедевры жанровой живописи. Он работает при дворах королей Филиппа III и Филиппа IV, являясь в 1620-е годы популяризатором в Мадриде такого художественного являения как, натюрморт. Особенно многочисленны его изображения «мёртвой природы», относящиеся к 1622 году.

Кроме замечательных натюрмортов, кисти Х. ван дер Амена принадлежат великолепные портреты его знаменитых современников. Он пишет с короля Филиппа IV, а также таких деятелей испанской литературы, как Лопе де Вега, Франциско де Кеведо, Луис де Гонгора, Хуан Руис де Аларкон и др. Всего им было создано в этой серии двадцать портретов. К ней также принадлежит и портрет старшего брата художника, Лоренцо ван дер Амена. Эти работы, написанные приблизительно в 1623 году и находящиеся ныне в мадридском музее Прадо, в течение длительного времени приписывались кисти Диего Веласкеса.

В 1626 году ван дер Амен пишет портрет кардинала Франческо Барберини. Он создаёт также ряд произведений религиозной тематики для церквей и монастырей Мадрида и Толедо, пишет алтарную картину для мадридского монастыря Босоногих. Одним из лучших его произведений религиозного жанра являются картины, созданные в натуралистическом стиле в 1625 году для монастыря Вознесения (Royal Convent of La Encarnación). Хуан ван дер Амен является пионером в изображении полей с цветами в испанском натюрморте.

Примечания

Литература 
 Bendiner, Keneth: Food in Painting: From the Renaissance to the Present. Reaktion Books, 2004. ISBN 1-86189-213-6
 Jordan, William B.: Juan Van der Hamen y León & the Court of Madrid, Dallas, Meadows Museum of Art Catalogue, Yale University Press, 2005. ISBN 84-7120-387-1
 Lopez Rey, Jose Luis: Veláquez: Painter of Painters. Cologne: Taschen, 1999. ISBN 3-8228-8657-2

Галерея 

Художники Испании XVII века
Мастера натюрморта Испании
Испанские художники барокко